Аква Александріна (лат. Aqua Alexandrina) — останній античний водопровід, побудований в Римі.
 Бібліотека Александріна — бібліотека в Александрії (Єгипет) побудована на місці легендарної стародавньої Александрійської бібліотеки.
 Александріна Баденська, (нім. Alexandrine von Baden), повне ім'я Александріна Луїза Амалія Фредеріка Єлизавета Софія Баденська (нім. Alexandrine Luise Amalie Friederike Elisabeth Sophie von Baden), (нар. 6 вересня 1820 — пом. 20 грудня 1904) — баденська принцеса з династії Церінгенів, донька великого герцога Бадену Леопольда та шведської принцеси Софії, дружина герцога Саксен-Кобург-Готи Ернста II.
 Александріна Мекленбург-Шверінська, Александріна Августа Мекленбург-Шверінська (нім. Alexandrine Auguste zu Mecklenburg); 24 грудня 1879 — 28 грудня 1952) — королева-консорт Данії у 1912—1947.
 Александріна (озеро, Австралія), Александріна (англ. Lake Alexandrina) — озеро в Південній Австралії.
 Александріна де Блешам, Марі-Лоуренс-Шарлотта-Луїза-Александріна де Блеш-Бонапарт (фр. Alexandrine de Bleschamp ; нар. 23 лютого 1778, Кале — пом. 13 липня 1855, Сенігаллія, Італія) — французька аристократка, друга дружина Люсьєна Бонапарта, молодшого брата Наполеона Бонапарта.
 Єлизавета Александріна Вюртемберзька, Вюртемберзька з Вюртемберзького дому, донька герцога Людвіга Вюртемберзького та принцеси Генрієтти Нассау-Вайльбург, дружина принца Баденського Вільгельма.
 Марія Александріна, принцеса Саксен-Веймар-Ейзенахська, Марія Анна Александріна Софія Августа Олена Саксен-Веймар-Ейзенахська (нім. Marie Anna Alexandrine Sophie Auguste Helene von Sachsen-Weimar-Eisenach, 20 січня 1849 — 6 травня 1922) — принцеса Саксен-Веймар-Ейзенахська.
 Генрієтта Александріна Нассау-Вайльбурзька, Генрієтта Александріна Нассау-Вайльбурзька (нім. Henriette Alexandrine von Nassau-Weilburg, повне ім'я Генрієтта Александріна Фредеріка Вільгельміна Нассау-Вайльбурзька нім. Henriette Alexandrine Friederike Wilhelmine von Nassau-Weilburg; 30 жовтня 1797 — 29 грудня 1829) — принцеса Нассау-Вайльбурзька.

Див. також 
 Александріна Прусська